Bullock Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Bullock Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Bullock Creek (Camfield River), Nebenfluss des Camfield River im Northern Territory
 Bullock Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Bullock Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Bullock Creek (Rocky Tate River), Nebenfluss des Rocky Tate River in Queensland
 Bullock Creek (Sandover River), Nebenfluss des Sandover River im Northern Territory

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bullock Creek (Michigan) im Midland County

Sonstiges:
 Bullock Creek (Fossilfundort), Fossilfundort im Northern Territory, Australien